52-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 22 січня до 19 лютого 1985 року в Ризі. У додатковому матч-турнірі трьох переможців (Вільнюс, грудень 1985) всі партії завершились унічию, і чемпіоном визнали М. Гуревича (за кращим коефіцієнтом основного турніру).

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право на участь у міжзональному турнірі завоювали Гавриков, Гуревич, Чернін, Соколов і Балашов (за кращим коефіцієнтом).

Турнірна таблиця

Посилання 
52nd USSR Championship and Zonal, Riga 1985

Чемпіонати СРСР із шахів
1985 у шахах
1985 в СРСР
Січень 1985
Лютий 1985